Die Saison 2008/09 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 28. bis 30. November 2008 und endete mit den Endspielen am 8. März 2009 im Gerry-Weber-Stadion in Halle. Titelverteidiger waren der VfB Friedrichshafen bei den Männern und der VfB 91 Suhl bei den Frauen.

Bei den Frauen errangen die Roten Raben Vilsbiburg ihren ersten Pokalerfolg und setzten sich im Finale mit 3:2 gegen die Mannschaft aus Dresden durch. Bei den Männern gelang Generali Haching ebenfalls ihr erster Pokalerfolg. Sie gewannen im Finale mit 3:1 gegen den Moerser SC.

Mannschaften 

Die Regionalpokalsieger wurden am 16. November 2008 ermittelt. Bei den Frauen mussten die Aufsteiger Chemnitz und Stuttgart wegen der Aufstockung der Bundesliga am 5. Oktober ein Qualifikationsspiel bestreiten. Stuttgart gewann 3:1 und erreichte damit das Achtelfinale.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Ergebnisse beim DVV

2008/09
Volleyballsaison 2008/09